Osoby:
 Armin Andrä – niemiecki dentysta
 Georg Andrä – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Andrae
 Sankt Andrä
 St. Andrä